Montagne des Singes, montagne en Guyane
 La montagne des singes, parc animalier en Alsace